Małgorzata Niemirska
 Joanna Niemirska

Zobacz też 
 Niemirski